Landesbeamtengesetz steht für
 Deutschland: diverse Gesetze der Länder, siehe Landesbeamtengesetze (Deutschland)
 Österreich: Gesetz über das Dienstrecht der Landesbeamten (Landesbeamtengesetz 1978) des Bundes und die jew. Ländergesetze, siehe Landesbeamtengesetze (Österreich)